"Men – Tıva Men" (Tuvano: Мен – Тыва Мен; ; ) es el himno de la República de Tuvá. Compuesto por Olonbayar Gantomir con letra de Bayantsagaan Oohiy. Adoptado como oficial Gran Jural el 11 de agosto de 2011 remplazando al previo Tooruktug Dolgaý Taňdym.

Letra

Tuvano

Traducciones

Referencias

Enlaces externos 
Vocal version.

Himnos de Rusia
Tuvá
Rusia en 2011
Composiciones en re menor